Martín Fierro hace referencia a varios artículos:

Poesía
El Gaucho Martín Fierro, poema nacional argentino, escrito por José Hernández, así como el personaje principal del poema;
 Martín Fierro, nombre alternativo del Grupo de Florida;

Publicaciones
 Martín Fierro (primera revista), revista anarquista argentina;
 Martín Fierro (revista), revista literaria argentina;

Cine
 Martín Fierro (película de 1968);
 Martín Fierro (película de 1989), filme de animación de 1989 coproducción de Argentina, Colombia y Cuba dirigido por Fernando Laverde.
 Martín Fierro: la película, película de dibujos animados de 2007;

Además
 Premios Martín Fierro, premios argentinos más importantes de radio y televisión.